

Sigle 
 Autostrada A29 – in Francia
 Autostrada A29 – in Germania
 Autostrada A29 – in Italia

Codici 
 A29 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Santa Maria a Monte
 A29 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa